Nordbeck eller Nordbäck är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Nordbeck (verksam 2017), svensk journalist
 David Nordbeck (född 1978), svensk fotbollsspelare
 Björn Nordbeck (född 1944), svensk militär
 Bo Nordbäck (1906–1991), svensk tecknare och målare
 Gunnar Nordbeck (1931–2019), svensk militär och ämbetsman
 Johan Nordbeck (född 1957), svensk poet
 Lennart Nordbeck (född 1932), svensk ämbetsman
 Mårten Nordbeck (född 1991), svensk fotbollsspelare
 Peter Nordbeck (född 1938), svensk sjömilitär
 Stig Nordbeck (1903–1986), svensk ingenjör
 Tomas Nordbäck (1938–2019), svensk målare och tecknare

Svenska efternamn